Guerra de Osetia puede referirse a:
 Alguna de las guerras que han tenido lugar en Osetia.
 Guerra de Osetia del Sur (página de desambiguación).
 Guerra de Osetia del Sur entre 1991 y 1992
 Guerra de Osetia del Sur de 2008
 Reacciones internacionales a la Guerra de Osetia 2008
 Acuerdo de alto el fuego de la Guerra de Osetia del Sur de 2008
 Conflicto georgiano-osetio (véase :en:Georgian–Ossetian conflict en la Wikipedia en inglés)